Ślesin (gromada w powiecie bydgoskim)
 Ślesin (gromada w powiecie konińskim)